Восстание Махди (Мухаммеда ибн Абдаллаха) в Судане в 1881 году. См. статью Сражение при Омдурмане.
 Восстание Армии Махди (4 апреля — 30 августа 2004, 23 марта 2008 - по настоящее время) — шиитское восстание против американской оккупационной администрации в Ираке.